Radotín est un toponyme qui peut désigner :

Radotín, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Radotín, un quartier de Prague.